Eduard Rittinghaus ist der Name folgender Personen:

* Eduard Rittinghaus (Juwelier) (1805–1859), deutscher Juwelier 
 Eduard Rittinghaus (Kupferstecher) (1830–??), deutscher Kupferstecher und Bildhauer